Великое отступление:

 Великое отступление 1914 года на Западном фронте Первой мировой войны.
 Великое отступление 1915 года на Восточном фронте Первой мировой войны.